Том Купер ( 1970, Відень) — австрійський письменник, аналітик, журналіст-розслідувач та ілюстратор, що спеціалізується на військовій авіації.

Біографія 
Після кар'єри у сфері глобального транспорту — під час якої він багато подорожував Європою та Близьким Сходом — він став активним журналістом-розслідувачем та ілюстратором у спеціалізованих журналах про військову авіацію. Він зосереджується на менших, маловідомих повітряних силах і повітряних війнах, особливо на Близькому Сході та в Африці. Їхній досвід і звіти можна знайти в його книгах і статтях.

Купер привернув увагу наприкінці 1990-х своїми онлайн-публікаціями на вебсайті ACIG (Air Combat Information Group, раніше ACIG.org, з 2013 року: ACIG.info). Його перші три книги — Ірано-Іракська війна в повітрі, 1980—1988, Iranian F-4 Phantom II Units in Combat і Iranian F-14 Tomcat Units in Combat — надають ексклюзивний погляд на операції ВПС Ірану під час боїв Першої війни в Перській затоці (1980—1988). Хоча німецькомовний світ ними не зацікавився, вони викликали хвилю подальших публікацій в Ірані та Іраку та привернули велику увагу в США. Далі вийшли дві інші великі серії книг: «Африканські МіГи» (два томи) та «Арабські МіГи» (шість томів), які надають унікальне уявлення про оперативну історію винищувачів-бомбардувальників МіГ і Су в 30 різних країнах Африки та Близького Сходу.

Книги 
 з Farzad Bishop: Iran–Iraq War in the Air, 1980—1988. Schiffer Publishing, 2003, ISBN 0-7643-1669-9.
 з Farzad Bishop: Iranian F-4 Phantom II Units in Combat. Osprey Publishing, Oxford 2003, ISBN 1-84176-658-5.
 з Farzad Bishop: Iranian F-14 Tomcat Units in Combat. Osprey Publishing, Oxford 2004, ISBN 1-84176-787-5.
 з David Nicolle: Arab MiG-19 and MiG-21 Units in Combat. Osprey Publishing, Oxford 2004, ISBN 1-84176-655-0.
 з Farzad Bishop, Ahmad Sadik: La Guerre Iran-Iraq: Les Combat Aériens. Teil 1. Éditions LELA PRESSE, 2007.
 з Farzad Bishop, Ahmad Sadik: La Guerre Iran-Iraq: Les Combat Aériens. Teil 2. Éditions LELA PRESSE, 2007.
 з Ahmad Sadik: Iraqi Fighters: 1953—2003: Camouflage and Markings. Harpia Publishing, Houston 2008, ISBN 978-0-615-21414-6.
 з David Nicolle: Arab MiGs. Band 1: Mikoyan i Gurevich MiG-15 and MiG-17 in Service with Air Forces of Algeria, Egypt, Iraq, Morocco and Syria. Harpia Publishing, Houston 2009, ISBN 978-0-9825539-2-3.
 з Babak Taghvaee, Liam F Devlin: IRIAF 2010: The Modern Iranian Air Force. Harpia Publishing, Houston 2010, ISBN 978-0-9825539-3-0.
 з Peter Weinert, Fabian Hinz, Mark Lepko: African MiGs: MiGs and Sukhois in Service in Sub-Saharan Africa. Band 1: Angola to Ivory Coast. Harpia Publishing, Houston 2010, ISBN 978-0-9825539-5-4.
 з David Nicolle: Arab MiGs. Band 2: Supersonic Fighters: 1956—1967. Harpia Publishing, Houston 2011, ISBN 978-0-9825539-6-1.
 з Peter Weinert, Fabian Hinz, Mark Lepko: African MiGs: MiGs and Sukhois in Service in Sub-Saharan Africa. Band 2: Madagascar to Zimbabwe. Harpia Publishing, Houston 2011, ISBN 978-0-9825539-8-5.
 з David Nicolle, Lon Nordeen, Patricia Salti: Arab MiGs. Band 3: The June 1967 War. Harpia Publishing, Houston 2012, ISBN 978-0-9825539-9-2.
 з Andreas Rupprecht: Modern Chinese Warplanes. Harpia Publishing, Houston 2012, ISBN 978-0-9854554-0-8.
 з David Nicolle, Lon Nordeen, Patricia Salti, Martin Smisek: Arab MiGs Volume 4: Attrition War 1967—1973. Harpia Publishing, Houston 2013 by Harpia Publishing, ISBN 978-0-9854554-1-5.
 Great Lakes Holocaust: The First Congo War, 1996—1997. Helion & Company, 2013, ISBN 978-1-909384-65-1.
 Great Lakes Conflagration: The Second Congo War, 1998—2003. Helion & Company, 2013, ISBN 978-1-909384-66-8.
 з David Nicolle, Holger Müller, Lon Nordeen, Martin Smisek: Arab MiGs. Band 5: October 1973 War. Teil 1. Harpia Publishing, Houston 2014, ISBN 978-0-9854554-4-6.
 Wings over Ogaden: The Ethiopian-Somali War, 1978—1979. Helion & Company, 2014, ISBN 978-1-909982-38-3.
 з David Nicolle, Albert Grandolini, Lon Nordeen, Martin Smisek: Arab MiGs. Band 6: October 1973 War. Teil 2. Harpia Publishing, Houston 2015, ISBN 978-0-9854554-6-0.
 з Albert Grandolini, Arnaud Delalande: Libyan Air Wars. Teil 1: 1973–1985. Helion & Company, 2015, ISBN 978-1-909982-39-0.
 Syrian Conflagration: the Civil War, 2011—2013. Helion & Company, 2015, ISBN 978-1-910294-10-9.
 з Adrien Fontanellaz: Wars and Insurgencies of Uganda, 1971—1994. Helion & Company, 2016. ISBN 978-1-910294-55-0.
 з Adrien Fontanellaz: The Rwandan Patriotic Front, 1990—1994. 2015, Helion & Company, 2016. ISBN 978-1-910294-56-7.
 з Albert Grandolini, Arnaud Delalande: Libyan Air Wars, Part 2: 1985—1986. Helion & Company, 2016, ISBN 978-1-910294-53-6.
 з Doug Dildy: F-15 Eagle versus MiG-23/25: Iraq 1991. Osprey Publishing Company, 2016. ISBN 978-1-4728-1270-4.
 з E. R. Hooton, Farzin Nadimi: The Iran-Iraq War, Volume 1: The Battle for Khuzestan, September 1980 — May 1982. Helion & Company, 2016. ISBN 978-1-911096-56-6.
 з E. R. Hooton, Farzin Nadimi: The Iran-Iraq War, Volume 2: Iran Strikes back, June 1982 — December 1986. Helion & Company, 2016. ISBN 978-1-911096-57-3.
 з Patricia Salti: Hawker Hunters at War: Iraq and Jordan, 1958—1967. Helion & Company, 2016. ISBN 978-1-911-096-25-2.
 з David Nicolle, Gabr Ali Gabr: Wings over Sinai: The Egyptian Air Force During the Sinai War, 1956. Helion & Company, 2017. ISBN 978-1-911096-61-0.

Статті 
 Here comes Dvornikov. 10 квітня 2022
 Том Купер: усі штурми росіян на Донбасі закінчилися поразкою//Тексти, 3 травня 2022
 Том Купер: битва за Донбас. Битва зайшла у глухий кут.//Тексти, 5 травня 2022
 Tom Cooper. Supplement: Second Warship of the Russian Navy hit by Neptunes?

Примітки

Література 
 Стаття в ACIG
 Про війну в Біафрі

Посилання 

 ФБ Тома Купера
 Переклади статей Тома Купера українською

Персоналії:Австрія
Військові аналітики